bł. Klaudiusz Franciszek Gagnières des Granges (1722–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Klaudiusz Cayx (1724–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Klaudiusz Colin (1728–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Klaudiusz Antoni Rudolf de Laporte (1734–1792) – francuski jezuita, męczennik
 bł. Klaudiusz Fontaine (1749–1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Klaudiusz Chaudet (zm. 1792) – francuski ksiądz, męczennik
 bł. Klaudiusz Granzotto (1900–1947) – włoski franciszkanin, rzeźbiarz i malarz

Zobacz też
 Święty Klaudiusz